Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im Eishockey ist ein Eishockey-Wettbewerb der Swiss University Sports (SUS) in Kooperation mit dem Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) um den Schweizer Hochschulmeister zu bestimmen.

Schweizer Hochschulmeisterschaft Endspiele

Einzelnachweise